Альбе́рт Валенти́нович Борзе́нков (род. 3 января 1973, Курск, СССР) — советский и российский футболист, защитник (ранее — полузащитник), тренер.

Карьера

Клубная 
Воспитанник курского футбола (тренер Сергей Викторович Вялых). Наиболее известен по выступлениям за волгоградский клуб «Ротор», в составе которого за 7 лет (1996—2000, 2001—2002) дважды становился призёром чемпионата России, участвовал в Кубке Интертото и Кубке УЕФА. Также выступал за курский «Авангард», будённовскую «Дружбу», ставропольское «Динамо», «Сокол», «Томь», «Сибирь».

Всего в Высшей лиге чемпионата России сыграл 242 матча (7 голов) (результат ещё одного матча, в котором Борзенков принимал участие, был аннулирован).

В сборной 
За олимпийскую сборную России в 1994—1995 годах сыграл 6 матчей.
Сыграл один матч в составе сборной России:
 30 мая 1998. Грузия — Россия: 1:1. 30 минут, вышел на замену

Достижения 
Командные
 Серебряный призёр чемпионата России: 1997 (в составе ФК «Ротор»)
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1996 (в составе ФК «Ротор»)
 Первое место в первом дивизионе России: 2000 (в составе ФК «Сокол»)
 Победитель зоны «Центр» Второго дивизиона России: 2009 (в составе ФК «Авангард» Курск)

Личные
 В списке 33-х лучших футболистов России (1): № 3: 1996
 Лучший защитник Кубка ПФЛ: 2009

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Авангард» Курск
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Динамо-д» Ставрополь
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Ротор-2»
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Жемчужина» Будённовск
Игроки ФК «Динамо» Кострома
Тренеры ФК «Чайка» Песчанокопское
Футбольные тренеры России